

Astronomia
2137 Priscilla – asteroide della fascia principale

Cinema
Priscilla, la regina del deserto – film del 1994 diretto da Stephan Elliott

Letteratura
Priscilla – romanzo di Giana Anguissola
Priscilla – sezione della raccolta di racconti Ti con zero, di Italo Calvino

Onomastica
Priscilla – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
Priscilla – personaggio delle avventure di Calimero
Priscilla – personaggio del manga e anime Claymore
Priscilla – personaggio della serie di videogiochi Fire Emblem

Religione
Priscilla – figura del Nuovo Testamento